Шеррилл () — фамилия и топоним:

 Персоналии
 Шеррилл, Билли
 Шеррилл, Джордж
 Шеррилл, Патрик Генри

 Топонимы
 Шеррилл (Айова)
 Шеррилл (Арканзас)
 Шеррилл (Миссури)
 Шеррилл (Нью-Йорк)